Chatenoy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Châtenoy-en-Bresse, kommun i departementet Saône-et-Loire, 
 Châtenoy, Seine-et-Marne, kommun i departementet Seine-et-Marne, 
 Châtenoy, Loiret, kommun i departementet Loiret,